Alena Siarhiejeuna Sannikawa (biał. Алена Сяррееўна Саннікава, ros. Елена Сергеевна Санникова, Jelena Siergiejewna Sannikowa; ur. 12 czerwca 1980 w Nowopołocku) – białoruska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SK FPB Nowopołock.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alena Sannikawa pojawiła się 1998 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Sankt Moritz, gdzie była między innymi dziewiętnasta w biegu na 15 km techniką klasyczną. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, ale wyników z Sankt Moritz nie udało się jej poprawić. W Pucharze Świata zadebiutowała 8 grudnia 2000 roku w Santa Caterina, zajmując 60. miejsce w biegu na 10 stylem dowolnym. Pierwsze punkty zdobyła blisko pięć lat później w Beitostølen, gdzie zajęła 29. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Nigdy nie stanęła na podium zawodów pucharowych. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnęła w sezonie 2007/2008, który ukończyła na 70. pozycji. W 2006 roku wystartowała w sprincie na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie zajęła między innymi 29. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym, a w sztafecie była piętnasta. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver indywidualnie ani razu nie znalazła się w czołowej trzydziestce, ale w sztafecie była dziesiąta. Kilkakrotnie brała udział w mistrzostwach świata, a najlepszy indywidualny rezultat osiągnęła podczas MŚ w Sapporo w 2007 roku, gdzie była piętnasta na dystansie 30 km klasykiem. Ponadto na MŚ w Libercu w 2009 roku wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła dziewiąte miejsce w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 122.
 sezon 2006/2007: 110.
 sezon 2007/2008: 70.
 sezon 2008/2009: 87.
 sezon 2009/2010: 126.
 sezon 2010/2011: 101.

Miejsca na podium 
Sannikawa nie stała na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Białoruscy biegacze narciarscy
Białoruscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Nowopołocku
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007